NARS — торгова марка косметики;
 NARS — абревіатура, що позначає один з білків людського організму аспарагініл-тРНК-синтазу.